Monte Jackson puede referirse a:

Montañas 

 Monte Jackson (Antártida) una montaña en la Antártida.
 Monte Jackson (Australia) una montaña en Australia Occidental.
 
 Una de las diez cumbres montañosas en los Estados Unidos 
 Monte Jackson (Mono County, California) una montaña en Mono County, California.
 Monte Jackson (condado de Plumas, California) una montaña en condado de Plumas, California. 
 Monte Jackson (Sonoma County, California) una montaña en Sonoma County, California. 
 Monte Jackson (Colorado) una montaña en Colorado. 
 Monte Jackson (Indiana) una montaña en Indiana. 
 Monte Jackson (cordillera Lewis, Montana) una montaña en la cordillera Lewis, Montana. 
 Monte Jackson (Madison County, Montana) una montaña en Madison County, Montana. 
 Monte Jackson (Nevada) una montaña en Nevada. 
 Monte Jackson (New Hampshire ) una montaña en New Hampshire. 
 Monte Jackson (Wyoming) una montaña en Wyoming.

Localidades 

 Monte Jackson (Virginia) una poblado en Virginia.